Steen Brahe er navnet på flere personer:

 Steen Brahe til Knudstrup (1547-1620) – dansk rigsråd
 Steen Jørgensen Brahe (1623-1677) – dansk oberst